Altenberg může znamenat:

příjmení
 Peter Altenberg (Richard Engländer; 1859–1919), rakouský spisovatel

místní název
 Altenberg – město v německé spolkové zemi Sasko
 Altenberg bei Linz – městys v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Altenberg an der Rax – bývalá obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko, nyní součást obce Neuberg an der Mürz

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno